Глюмер (нем Glümer) — немецкая фамилия.

 Глюмер, Адольф фон (1814—1896) — прусский генерал, почётный гражданин Фрайбурга.
 Глюмер, Веддо фон (нем. Weddo von Glümer; 1848—1918) — немецкий генерал, сын Адольф фон Глюмера.
 Глюмер, Ганс Веддо фон (нем. Hans Weddo von Glümer; 1867 — ок. 1915) — немецкий скульптор.
 Глюмер, Клара фон (нем. Claire von Glümer; 1825—1906) — германская писательница и переводчица.
 Глюмер, Мари (нем. Marie Glümer; (1867—1925) — австрийская актриса театра.

Примечания